San Mauro ima više značenja:
 San Mauro (Avelino)
 San Mauro (Kazerta)
 San Mauro (Katanija)
 San Mauro (Kuneo)
 San Mauro (Firenca)
 San Mauro (Mačerata)
 San Mauro (Mesina)
 San Mauro (Teramo)
 San Mauro (Terni)
 San Mauro (Trento)